Gevangentoren (Megen), toren in Megen
 Gevangentoren (Vlissingen), toren in Vlissingen